Peter Mills (1921–1993) – brytyjski polityk, deputowany z Torridge and West Devon
 Peter Mills (ur. 1943) – amerykański polityk stanowy z Maine
 Peter Mills (ur. 1988) – brytyjski badmintonista